Shinano peut désigner :
 le fleuve Shinano au Japon ;
 le bourg de Shinano au Japon ;
 l'ancienne province de Shinano, au Japon ;
 le porte-avions japonais Shinano.